Emilio Pérez puede referirse a las siguientes personas de España:
 Alfonso Emilio Pérez Sánchez (1935-2010), historiador del arte.
 Emilio Pérez de Rozas (n. 1952), periodista deportivo.
 Emilio Pérez Ferrari (1850-1907), poeta y periodista.
 Emilio Pérez Piñero (1935-1972), arquitecto.
 Emilio Pérez Touriño (n. 1948), político socialista y economista, presidente de la Junta de Galicia entre 2005 y 2009.